Paradiopatra är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehlers 1887, em. Paxton, 1986 fragosa. Paradiopatra ingår i familjen Onuphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Paradiopatra